Adnan Badran (en arabe: عدنان بدران), né le  à Jerash, est un homme politique jordanien. Il a été premier ministre en 2005.

Notes et références

Bibliographie 

Naissance en décembre 1935
Premier ministre de Jordanie
Naissance en Jordanie